Privólnoie (Sovetski), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Privólnoie (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Privólnoie (Pervomàiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Privólnoie (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Privólnoie (Stàvropol), localitat del Territori de Stàvropol, a Rússia